Ludwika z Saksonii-Gothy-Altenburga (1756–1808) – księżna Meklemburgii-Schwerinu
 Ludwika z Saksonii-Gothy-Altenburga (1800–1831) – księżna Saksonii-Coburga-Saalfeld